BJP peut faire référence à :
 Bharatiya Janata Party, un parti politique indien ;
 British Journal of Photography, un magazine britannique de photographie ;
 .